Indianapolis 500 1915 je bila peta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1915.

Rezultati

1915 v športu
1915
Sezona Velikih nagrad 1915